Leseband ist die Bezeichnung für

 eine Seitenmarkierung in einem Buch Leseband (Buch)
 eine Einrichtung zur Sortierung von Kohle im Bergbau Leseband (Bergbau)